Нава́хо (или на́вахо; самоназвание — Diné bizaad ) — атабаскский язык (семья на-дене), на котором говорят индейцы народа навахо, проживающие на юго-западе США в штатах Аризона, Юта и Нью-Мексико. Навахо иногда классифицируют как флективный язык, а иногда — как агглютинативный или даже полисинтетический язык.

По данным переписи 2011 г., навахо — наиболее распространённый язык коренного населения Америки к северу от американо-мексиканской границы, на котором говорит приблизительно 170 000 человек.

Во время Второй мировой войны, из-за малой известности и крайней сложности языка навахо, его использовали в армии США для связи, наряду с другими радистами-шифровальщиками, шифровальщики навахо.

Название 
Само слово «навахо» происходит из языка тева, в котором оно звучит как Navahu и образовано от nava «поле» и hu «долина». Слово было впервые использовано испанцами и означало область, где сегодня находится северо-запад штата Нью-Мексико; позднее слово перешло в английский язык и стало означать племя индейцев навахо, а также их язык.

Самоназвание языка — Diné bizaad — означает «язык людей». Возможно также название Naabeehó bizaad.

Белых людей навахо называют словом bilagáana, а английский язык, соответственно, — bilagáana bizaad.

Классификация 
Навахо относится к атабаскским языкам, образуя вместе с языками апачей их южную ветвь. Большинство мест распространения других атабаскских языков расположены на Аляске и вдоль северного американского побережья Тихого океана.

Большинство атабаскских языков являются тоновыми, хотя праатабаскский язык и не имел тонов. Тоны развились из глоттализованных согласных, стоящих на конце морфем, однако превращение происходило неравномерно. Так, некоторые родственные морфемы в разных атабаскских языках произносятся с разным тоном: в одних — с низким, в других — с высоким. Предполагается, что языки навахо и чиппева, не имеющие общих предков на этапах после раскола праатабаскского, произошли от разных его диалектов, в которых эти глоттализованные согласные произносились по-разному. Праатабаскский раскололся на разные языки примерно в 500 г. до н. э.

Наиболее близкий к навахо язык — западно-апачский: их системы тонов схожи, а 92 % лексики — общие. Считается, что группы апачей начали разделяться и превращаться в отдельные общества с собственными языками начиная примерно в 1300 г. и заканчивая 1525 г.; одной из таких групп были навахо. Другой ближайший к навахо язык — мескалеро-чирикауанский апаче. Навахо считается в целом взаимопонятным со всеми апачскими языками.

История 
Считается, что индейцы, говорящие на апачских языках, к которым относится навахо, пришли на американский юго-запад с севера, возможно, пройдя через Альберту и Вайоминг. На севере Нью-Мексико вокруг рек Ла-Плата, Анимас и Пайн были обнаружены артефакты, датируемые 1500-ми годами, которые, как считается, принадлежали до-навахским индейцам.

В 1936 году американский лингвист Эдуард Сепир показал, как прибытие индейцев навахо в новый, незнакомый для них засушливый климат, где выращивали кукурузу, отразилось на их языке; он проследил изменение значений слов праатабаскского языка: например, слово *dè, которое в праатабаскском языке имело значение «рог» или «черпак, сделанный из рога животного», стало иметь в языке навахо значение «тыква» или «черпак, сделанный из тыквы». Подобно этому, праатабаскское слово *ɫ-yáxs, означающее «снег лежит на земле», преобразовалось в языке навахо в слово sàs, означающее «кукуруза лежит на земле». Аналогично, навахское слово для кукурузы, nà:-dą:, произошло из двух праатабаскских корней, означающих «враг» и «еда», что показывает, как навахо изначально считали кукурузу пищей своих врагов, индейцев-пуэбло.

Колонизация и упадок 

Первыми земли индейцев навахо в начале XIX века колонизировали испанцы — вскоре после того, как они аннексировали эту область, присоединив её к колонии Мексика. США захватили эти территории в 1848 году после американо-мексиканской войны; вместе с этим, США начали отдельные школы, где обучались исключительно дети навахо и других индейцев. В конце девятнадцатого века было открыто несколько школ-интернатов, которыми часто управляли христианские миссионеры. Для аккультурации детей навахо школьная администрация требовала от них изучения английского языка и принятия христианства. Ученикам, которые говорили на навахо, мыли рот щелочным мылом в наказание. Всё это привело к тому, что когда бывшие ученики этих интернатов вырастали, они не учили своих детей языку навахо, чтобы их не наказывали.

Лингвисты  и Уильям Морган (William Morgan), работавшие на Агентство навахо при Бюро по делам индейцев, разработали в 1937 году практическую орфографию языка навахо, что помогло распространению грамотности среди носителей. В 1943 году Роберт Янг и Уильям Морган создали словарь под названием «Язык навахо» (The Navajo Language), в котором отдельные статьи описывали корни языка. Во время Второй мировой войны навахо работали шифровальщиками, передавая по радиосвязи зашифрованные послания. Этот язык очень хорошо подходил для подобной цели, так как его грамматика сильно отличалась от грамматик немецкого и японского языков; при этом, тогда даже не было опубликовано ни одного словаря.

Несмотря на внимание учёных, документировавших язык, количество говорящих на навахо снижалось. Принятые в 1950-х годах федеральные законы привели к полному преобладанию английского языка в школах, где учились индейцы навахо. К 1960—1970 годам этот процесс затронул все индейские языки США, а с постройкой хороших дорог и распространением радио на английском языке он ускорился. Язык навахо в этом случае не стал исключением, хотя у него изначально было больше носителей, чем у любого другого индейского языка, что позволило ему сегодня остаться наиболее распространённым индейским языком.

Возрождение и текущее положение 
В 1968 году президент США Линдон Джонсон подписал указ о двуязычном обучении (Bilingual Education Act), предоставляющем денежные средства для обучения неанглоязычных детей. Он был задуман главным образом для детей, говорящих на испанском языке — в основном, мексиканцев США, — однако охватывал все признанные в США языковые меньшинства. Множество индейских племён использовали этот указ для введения собственных двуязычных образовательных программ, однако ввиду недостатка квалифицированных учителей, свободно говорящих на этих языках, эти программы, в основном, не имели успеха.

Несмотря на это, исследование 1980 года показало, что 85 % первоклассников навахо были двуязычны, по сравнению со средним показателем в 62 % — это было раннее свидетельство возобновления использования языка навахо среди молодёжи. В 1984 году для противостояния упадку языка Совет Навахо-Нейшен постановил, что на территории этой резервации навахо будет доступен в школах для детей всех возрастов. Здесь помогла работа Роберта Янга и Уильяма Моргана, благодаря которой навахо является одним из самых хорошо документированных индейских языков. В 1980 году Морган и Янг опубликовали 400-страничную книгу «Язык навахо: грамматика и обиходный словарь» (The Navajo Language: A Grammar and Colloquial Dictionary), бесценную как для носителей, так и для изучающих его людей. В таких вопросах, как описание глаголов, словарь ориентировался на людей, владеющих языком. В 1987 году вышло расширенное переиздание словаря, не потерявшего актуальности и поныне.

Движение за ввод индейских языков в обучение не всегда встречало поддержку; в конце 1990-х годов в некоторых районах прошли кампании за обучение только на английском. Вместе с этим, программы с погружением в среду распространились по всей территории резервации Навахо-нейшен. Статистические данные указывают на то, что дети из школ с погружением в навахо лучше сдают стандартизированные тесты. Преподаватели отмечают, что учащиеся, знающие свой национальный язык, гордятся этим и понимают через него свою истинную принадлежность к тому или иному народу. С 1989 года в общественном колледже  можно получить  по специальности «навахо». Программа включает обучение языку, литературе, культуре, медицинской терминологии и педагогике. В семестр её берёт около 600 студентов. В Университете штата Аризона навахо преподают как предмет. В 1992 году Янг и Морган в сотрудничестве с Салли Миджет (Sally Midgette) опубликовали новую крупную работу по навахо — «Аналитический лексикон навахо», организованную по корням.

Опрос 1991 года, проведённый среди 682 дошкольников из резервации навахо, посещавших программу Head Start, показал, что 54 % из них знали только английский язык, 28 % были двуязычными, а 18 % знали только язык навахо. Было отмечено, что хотя работники владели обоими языками, бо́льшую часть времени они говорили с детьми на английском. Кроме того, родители говорили с детьми на английском чаще, чем на навахо. Исследование завершалось выводом, что дети «были почти полностью погружены в английский язык».

Американский опрос общества (American Community Survey) 2011 года установил, что 169 369 американцев говорили на языке навахо дома — 0,3 % всех американцев, родным языком которых не являлся английский. Среди тех, кто в основном говорили на навахо, 78,8 % опрошенных сказали, что они знают английский язык «очень хорошо», что является довольно высоким показателем, однако процент таковых среди американцев, говорящих на других индейских языках, выше (85,4 %). Навахо был единственным индейским языком, выделенным в опросе; среди говорящих на индейских языках дома навахо выбрали 46,4 % опрошенных. Лишь 195 407 американцев говорило дома на других индейских языках.

По состоянию на июнь 2014 года, Ethologue присваивал навахо категорию «6b (в опасности)», указывая, что малое число носителей учат ему своих детей, а координированные усилия по возрождению языка могли бы с лёгкостью его защитить. Для языка из этой категории навахо имеет довольно большое количество говорящих.

Около половины всех навахо живёт в резервации Навахо-Нейшен, расположенной на границе Аризоны, Нью-Мексико и Юты; остальные расселены по США. По законам племени владение навахо обязательно для того, чтобы занять должность президента Навахо-нейшен.

На навахо публикуют как оригинальные произведения, так и переводы. Первые тексты на навахо создали христианские миссионеры и, соответственно, они были в основном переводами Библии и других религиозных книг. В 1943—1957 Агентство навахо издавало газету  («События») — это первая в истории газета на этом языке и единственная в истории, выходящая полностью на навахо. Редакторами газеты стали Роберт Янг и Уильям Морган.

AM-радиостанция  вещает как на английском, так и на навахо; AM-станция  вещает исключительно на навахо.

В 2013 году фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» 1977 года перевели на навахо; это первый случай перевода крупной полнометражной ленты на индейский язык. Существуют также переводы детских мультфильмов на язык навахо, например, «В поисках Немо (Nemo Hádéést'įį)».

 Образование 
Навахо-Нейшен (Аризона) управляет школой с погружением в языковую среду (Tséhootsooí Diné Bi'ólta), расположенной в , которая старается оживить язык навахо среди детей. В школе работают 13 учителей, использующих только язык навахо, исключая использование английского, и 5 учителей, которые преподают только на английском. В детском саду и первом классе преподавание ведётся только на навахо; английский постепенно вводят в программу начиная с третьего класса — только 10 % от всего времени обучения.

 Ареал и численность 

На языке навахо до сих пор говорят многие представители народа навахо всех возрастов. Многие родители передают навахо детям как родной язык, что среди индейских племён Северной Америки сейчас является редкостью. Тем не менее язык всё же находится под угрозой исчезновения, особенно в городских районах вне резерваций, поскольку всё больше молодых представителей навахо переходят на английский язык.

 Лингвистическая характеристика 

 Фонетика и фонология 
В целом, темп речи на навахо медленнее, чем на английском.

 Гласные 
В навахо всего четыре гласных звука: , ,  и . Каждый из них может быть кратким и долгим (орфографически долгие гласные удваиваются; долгие гласные примерно в два раза дольше кратких); как краткие, так и долгие гласные могут быть назализованными (назализация обозначается огонэком: ą или ęę). Слоги, заканчивающиеся на /d/ или гортанную смычку, звучат немного дольше, чем слоги, заканчивающиеся на другие согласные или на гласные. 

Кроме того, навахо — тональный язык; в нём существуют два тона: высокий и низкий; в орфографии высокий тон обозначается акутом: ká. Тоны могут изменять значение слова: doo «не» — dóó «и». Некоторые учёные считают, что тоны навахо на самом деле представляют собой музыкальное ударение, аналогично японскому языку.

Дифтонги и стечения гласных языка навахо: ai, aii, ao, ei, eii, eo, oi, oii, ooi. Самыми частыми являются ai, ei, ao и oi.

 Согласные 
Язык навахо имеет много согласных звуков. Взрывные согласные существуют в трёх гортанных формах: придыхательной, непридыхательной и абруптивной, например, ,  и . В языке навахо также имеется гортанная смычка, которая используется после гласных. Каждое слово, первая буква в котором гласная, произносится с гортанной смычкой в начале. Стечения согласных редки, за исключением частого сочетания  или  перед фрикативными согласными.

Ниже перечислены согласные навахо в орфографической записи и транскрипции МФА:

Звонкий латеральный l реализуется как аппроксимант, а ł — как фрикативный [ɬ]. Такая корреляция является обычной в языках мира (ср. в валлийском), поскольку истинный глухой  обычно плохо различим, однако на фоне других южных атапаскских языков это выглядит скорее необычно. Согласный h произносится как [x] в начале основы и как [h] в начале суффикса или в неначального положения в основе. 

Как и во многих других языках северо-запада Америки, в навахо сравнительно мало губных согласных.

 Письмо 

Первые проекты орфографии для языка навахо создавались в конце XIX — начале XX века. В одном из них сочетались латинские и арабские буквы — работу усложняло то, что в навахо есть много звуков, которые отсутствуют в английском и наоборот. Используемую ныне орфографию разрабатывали в 1935—1940 годах. Первая пишущая машинка, которая могла печатать на навахо, была создана для набора навахоязычной газеты и словаря 1940-ых. Первый компьютерный шрифт с поддержкой навахо появился в 1970-х. Виртуальная клавиатура с поддержкой навахо появилась на IOS в ноябре 2012 года, а для Android — в августе 2013 года.

В современном алфавите абруптивные согласные и гортанная смычка помечаются апострофом (ʼ), однако изначально смычки не отображались на письме вовсе. Глухой глоттальный щелевой согласный [h] обычно записывается как h, однако после s, z и диграфов, кончающихся на h, он пишется как x, чтобы избежать двусмысленного прочтения. Звонкий велярный спирант записывается как y перед i и e (где он палатилизован ), как w перед o (где он лабиализован, ) и как gh перед a.

Назализованные гласные записываются с огонэком (˛), а глухой альвеолярный латеральный фрикатив [ɬ] пишется как перечёркнутая L (Ł, ł).

 Морфонология 
В языке навахо существует так называемая гармония согласных: в рамках одного слова могут встречаться либо только шипящие, либо только свистящие.

 Морфология 
С типологической точки зрения, навахо является агглютинативным полисинтетическим языком с вершинным маркированием. При этом в навахо достаточно высокая степень фузии, особенно фонологической. Преобладающий порядок слова в навахо — «SOV (подлежащее — объект действия — глагол»), но при этом язык, в основном, префиксальный, что типологически необычно.

Большую роль в навахо играет глагол — имена несут сравнительно немного грамматической информации. Кроме того, в навахо существует множество модификаторов наподобие местоимений, клитик, указательных элементов, числительных, послелогов, наречий и союзов. В грамматике Г. Хойера все эти элементы называются частицами. В навахо нет прилагательных как особой части речи — вместо них используются глаголы.

 Местоимения 

 Личные и притяжательные местоимения 
Личные и притяжательные местоимения языка навахо:

Личные местоимения обычно не используются, так как глагол всегда несёт достаточно информации. 

 Указательные местоимения 
Éí — «она, они, тот, те» — указательное местоимение. Это слово может добавляться в предложение, чтобы отделить слова, которые в противном случае были бы соединены: Ashkii éí Kii wolye «Мальчика зовут Ки», Éí ashkii Kii wolyé «Того мальчика зовут Ки».

Вопросительные местоимения 
В навахо существуют вопросительные местоимения «кто?», «где?», «что?», «почему?», «когда?» и «как?», на которые нужно ответить высказыванием. На все остальные вопросы нужно ответить либо отрицательным, либо положительным утверждением, либо «да» или «нет». Определитель такого вопроса — -ísh, например, Diné bizaadísh yíhooł'aah? «Он изучает язык навахо?», или Diné ashkiísh bilagáana bizaad yíhooł'aah? «Мальчик из навахо изучает английский язык?».

Имя существительное 
Большинство существительных не имеют различающихся форм числа; нет в навахо и склонения. Часто полные именные группы в предложении не нужны, так как глагол содержит достаточно информации.

Глагол 
Глагольные формы в навахо, напротив, весьма сложны и несут богатую лексическую и грамматическую информацию. Многие понятия выражаются номинализациями и глагольными перифразами, например, Hoozdoh «Финикс» (дословно: «здесь жарко»); chʼéʼétiin «дверной проём» (дословно: «здесь есть горизонтальная дорога наружу»). Ср. также номинализации: náʼoolkiłí «часы» (дословно: «то, что медленно движется по кругу»); Biʼééʼ Łichííʼí bikéyah «Россия» (дословно: «в их стране рубашки красного цвета») и chidí naaʼnaʼí beeʼeldǫǫhtsoh bikááʼ dah naaznilígííʼ «танк» (дословно: «машина, на которой сидят сверху и которая ползает с большой взрывающейся вещью сверху»).

Глагольные формы состоят из основы, к которой прибавляются различные словообразовательные и словоизменительные префиксы. В каждом глаголе должен быть хотя бы один префикс. Порядок префиксов жёстко фиксирован.

Сама основа, в свою очередь, состоит из корня и суффикса (часто плохо различимого в поверхностной форме из-за фузии). К этой основе (stem) прибавляются префиксы так называемых классификаторов, которые зависят от типа аргумента (эта система похожа на системы именных классов в языках банту или дагестанских языках). Основа с этими префиксами называется «темой» (theme). Тема сочетается с деривационными префиксами, создавая «базу» (base), к которой, в свою очередь, прибавляются словоизменительные («парадигматические») префиксы.

Порядок префиксов в словоформе зависит от класса префикса; для словоформы существует своего рода шаблон. В таблице приведена одна из недавних версий такого шаблона для навахо, хотя сама идея о подобном устройстве словоформы восходит ещё к Эдварду Сепиру. Конечно, не в каждой словоформе встречаются все эти префиксы.

Глагольная словоформа состоит из трёх частей:

Эти части, в свою очередь, разделяются на 11 позиций.

При этом иногда некоторые сочетания префиксов подвергаются перестановке, нарушая указанный выше порядок. Так, префикс a- (объект 3-го лица) обычно идёт до префикса di-, ср.:

 Adisbąąs «Я начинаю вести колёсную повозку [ < 'a- + di- + sh- + ł + -bąąs]».

Тем не менее если в одной словоформе с a- встречаются префиксы di- и ni-, первый меняется местами со вторым, что приводит к порядку di-a-ni-, ср.:

 Di’nisbąąs «Я веду повозку (во что-то) и застреваю [ < di-'a-ni-sh-ł-bąąs < 'a- + di- + ni- + sh- + ł + -bąąs]»,

но не:

 *Adinisbąąs (a-di-ni-sh-ł-bąąs).

Глаголы с классификаторами 
Многие глагольные основы в навахо (и других атабаскских языках) имеют особые формы, различающиеся в зависимости от формы или других свойств предмета. Такие основы называют глаголами с классификаторами (classificatory verbs). Обычно у каждого классификатора есть ярлык-аббревиатура. Существует 11 первичных классов глаголов «трогания» (handling). Они перечислены ниже (в форме перфектива):

Таким образом, в навахо нет, скажем, глагола «давать». Чтобы сказать «дай мне сена», нужно использовать основы с классификатором «NCM»: níłjool. Напротив, «дай мне сигарету» будет переводиться другим глаголом: nítįįh.

Первичные глаголы с классификаторами также различают несколько способов обращения с объектом. По этому признаку они делятся на три класса:

 «трогание» (handling), например, «нести», «опускать», «брать»;
 «приведение в движение» (propelling), например, «подбросить», «уронить», «бросить»;
 «свободный полёт» (free' flight), например, «падать» или «лететь».

Так, например, если взять класс «SRO», есть три разных глагола:

 -'ą́ — «трогать (нечто круглое)»;
 -ne — «бросить (нечто круглое)»;
 -l-ts’id — «(нечто круглое) движется само».

Как и в большинстве атабаскских языков, одушевлённость играет важную роль в грамматике навахо: многие глаголы имеют различающиеся формы в зависимости от одушевлённости связанных с ними существительных. В навахо можно выделить следующую иерархию одушевлённости:

Человек → Ребёнок/Большое животное → Животное средних размеров → Маленькое животное → Сила природы → Абстракция.

Обычно наиболее одушевлённое имя идёт в предложении первым. Если оба имени занимают одинаковое место в этой иерархии, оба могут занимать и первое место в предложении.

Лексика 
Подавляющее большинство лексики навахо атабаскского происхождения; размер словаря относительно мал: по одной оценке, в навахо 6245 корней существительных и 9000 глагольных корней, причём в основном корни существительных являются производными от глагольных. До колонизации навахо почти не заимствовал слова из языков других семей, а также атабаскских и апачских. Разнообразие фонологий и морфологий в атабаскской семье весьма велико из-за продолжительной изоляции. Даже многовековое взаимодействие и культурный обмен между навахо и пуэбло не привёл к обширному заимствованию слов. После испанского завоевания навахо также заимствовал лишь небольшое количество испанских слов.

Вплоть до середины XX века навахо не заимствовал слов и из английского языка. Впоследствии некоторое количество английских слов навахо всё же усвоил — их в основном приносили младшеклассники, обучающиеся в английских школах.

Навахо расширил словарь в области технологических и культурных терминов за счёт калькирования: слово «танк» на навахо записывается как chidi naa naʼi bee ʼeldǫǫh tsoh, bikaaʼ dah naazniligii, что означает «ползающее транспортное средство, располагающееся на высоте и создающее взрывы». Языковой пуризм навахо распространяется и на собственные имена: штат Аризона именуется Hoozdo, Нью-Мексико — Yootó, а испанский язык — naakaii.

Лишь одно слово из навахо попало в английский язык: hooghan, в английском написании — hogan, что означает традиционный дом индейцев навахо. По одной из теорий, англоязычные переселенцы заимствовали из языка навахо намного меньше, чем из других индейских языков, потому что навахо наиболее яростно сопротивлялись колониализму.

Числительные 
Счётная система в языке навахо является десятичной.

Некоторые числа:

Фразы и выражения 

Выражение, которым можно поприветствовать и днём, и ночью, — Yá'át'ééh — буквально означает «это хорошо». Чтобы сказать «доброе утро», используется выражение yá'át'ééh abíní; другие же выражения, как, например, «добрый вечер» или «доброй ночи», обычно в навахо не используются.

Образец текста 
Рассказ из [Young & Morgan 1987].

Навахо:

Ashiiké t'óó diigis léi' tółikaní ła' ádiilnííł dóó nihaa nahidoonih níigo yee hodeez'ą́ jiní. Áko t'áá ał'ąą ch’il na’atł'o’ii k’iidiilá dóó hááhgóóshį́į́ yinaalnishgo t'áá áłah ch’il na’atł'o’ii néineest'ą́ jiní. Áádóó tółikaní áyiilaago t'áá bíhígíí t'áá ał'ąą tł'ízíkágí yii' haidééłbįįd jiní. "Háadida díí tółikaní yígíí doo ła' aha’diidził da, "níigo aha’deet'ą́ jiní'. Áádóó baa nahidoonih biniiyé kintahgóó dah yidiiłjid jiní.

Примерный перевод:

«Несколько безумных мальчиков решили сделать вина на продажу, так что каждый высадил лозу, и после тяжёлой работы они довели её до зрелости. Затем, сделав вино, они перелили его в мехи. Они согласились, что никогда не дадут друг другу ни глотка из них и, взвалив мехи на спины, пошли в город».

Примечания

Литература

На русском языке 
 Марк Бейкер, «Атомы языка», М.:Издательство ЛКИ, 2008—272 с (хотя книга не посвящена специально языку навахо, она содержит множество подробных примеров из навахо с грамматическим анализом в сравнении с английским и другими языками).

Учебные пособия 
 Blair, Robert W.; Simmons, Leon; & Witherspoon, Gary. (1969). Navaho Basic Course. BYU Printing Services.
 Goossen, Irvy W. (1967). Navajo made easier: A course in conversational Navajo. Flagstaff, AZ: Northland Press.
 Goossen, Irvy W. (1995). Diné bizaad: Speak, read, write Navajo. Flagstaff, AZ: Salina Bookshelf. ISBN 0-9644189-1-6
 Goossen, Irvy W. (1997). Diné bizaad: Sprechen, Lesen und Schreiben Sie Navajo. Loder, P. B. (transl.). Flagstaff, AZ: Salina Bookshelf.
 Haile, Berard. (1941—1948). Learning Navaho, (Vols. 1-4). St. Michaels, AZ: St. Michael’s Mission.
 Platero, Paul R. (1986). Diné bizaad bee naadzo: A conversational Navajo text for secondary schools, colleges and adults. Farmington, NM: Navajo Preparatory School.
 Platero, Paul R.; Legah, Lorene; & Platero, Linda S. (1985). Diné bizaad bee na’adzo: A Navajo language literacy and grammar text. Farmington, NM: Navajo Language Institute.
 Tapahonso, Luci, & Schick, Eleanor. (1995). Navajo ABC: A Diné alphabet book. New York: Macmillan Books for Young Readers. ISBN 0-689-80316-8
 Witherspoon, Gary. (1985). Diné Bizaad Bóhoo’aah for secondary schools, colleges, and adults. Farmington, NM: Navajo Language Institute.
 Witherspoon, Gary. (1986). Diné Bizaad Bóhoo’aah I: A conversational Navajo text for secondary schools, colleges and adults. Farmington, NM: Navajo Language Institute.
 Wilson, Alan. (1969). Breakthrough Navajo: An introductory course. Gallup, NM: The University of New Mexico, Gallup Branch.
 Wilson, Alan. (1970). Laughter, the Navajo way. Gallup, NM: The University of New Mexico at Gallup.
 Wilson, Alan. (1978). Speak Navajo: An intermediate text in communication. Gallup, NM: University of New Mexico, Gallup Branch.
 Wilson, Garth A. (1995). Conversational Navajo workbook: An introductory course for non-native speakers. Blanding, UT: Conversational Navajo Publications. ISBN 0-938717-54-5.
 Yazzie, Evangeline Parsons, and Margaret Speas (2008). Diné Bizaad Bínáhoo’aah: Rediscovering the Navajo Language. Flagstaff, AZ: Salina Bookshelf, Inc. ISBN 978-1-893354-73-9

Исследования и справочная литература

Ссылки 

 Навахо-английский база данных
 Небольшой англо-навахо словарь (с произношением)
 «Аналитический» словарь навахо
 How Different can Languages be?: The grammatical mosaic of Navajo
 Согласные навахо  на сайте Питера Ладефогеда
 Примеры текстов на навахо
 Коллекция ссылок о языке навахо
 Dine Bizaad: The Navajo Language
 Академия языка навахо
 Tuning in to Navajo: The Role of Radio in Native Language Maintenance
 Bá'ólta'í Adoodleełgi Bína’niltingo Bił Haz'ą́ Центр педагогического образования
 Шрифты для навахо
 Why No Writing on the Rez: An Inquiry into the History of Navajo Language Literacy
 Статья о языке навахо в энциклопедии североамериканских индейцев
 Библиография // swarthmore.edu
 Сайт народа навахо // navajo.org
 Архив Роберта У. Янга
 Navajo Grammar / rosettaproject.org

Языки США
Атабаскские языки
Навахо-Нейшен